Sigle steht für:

 Sigel, die Darstellung von einem oder mehreren Wörtern durch Buchstaben oder Buchstaben-Ziffern-Kombinationen

Sigle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sigle (1872–1960), deutscher Unternehmer
 Jakob Sigle (1861–1935), Schuhmacher in Kornwestheim
 Reinhard Sigle (* 1954), deutscher Bildhauer, Installationskünstler und Kunstpädagoge

Siglé ist:

 ein Departement sowie eine Gemeinde in Burkina Faso, siehe Siglé

Siehe auch:

 Siegle
 Sigl
 Sigel (Begriffsklärung)